Мартин Леонтьевич Ловцов (1796, Ловцы, Рязанская губерния — , Москва) — магистр богословия, протоиерей, педагог, гебраист, переводчик.

Биография 
По окончании Рязанской духовной семинарии в 1818 году поступил в Московскую духовную академию (МДА), которую окончил в 1822 году девятым магистром. Был оставлен в академии бакалавром еврейского языка.

В 1828 году он оставил службу в МДА и поступил священником к московской Троицкой церкви в Кожевниках. С 1830 по 1856 год он был законоучителем Екатерининского института благородных девиц и священником институтской церкви Екатерины Великомученицы. Воспитанницы института относились к нему восторженно. По свидетельству писательницы и переводчицы Анны Николаевны Макаровой (в замужестве Энгельгардт) он:

…Подкупал в свою пользу и внешностью своей, и внутренними качествами. О6 его бескорыстии и благородстве ходило много рассказов.
Он был очень умен и образован и имел обаятельную наружность, несмотря на то, что был уже немолод в мое время; его старшие дочери были замужем и имели детей. Он был среднего роста, стройный, с плавными, изящными движениями и поистине очаровательным лицом, как по чертам, так и по выражению: тонкое, худощавое и бледное, окаймленное русыми с проседью кудрями, с глубокими, несколько строгими глазами, оно казалось проникнутым какой-то неземной прелестью. Такими художники изображают апостолов и святых.
— Бог! Спаситель! Иисус Христос! — кричат ему, бывало, вслед десятки голосов, когда в субботу он проходит через залу в церковь, чтобы служить всенощную.
— Сударыни, сколько раз я просил вас не призывать имя Божие всуе! — ответит он своим мягким, звучным голосом, окидывая нас строгим взглядом.
— Простите! Не будем! — раздастся в ответ. — Бог! — прорывается при этом какой-нибудь отдельный голос, тотчас же заглушаемый шиканьем остальных.
Пожмет плечами наш кумир, слегка улыбнется и пойдет дальше.
— Божественный! — поет ему вслед дружный хор. 

Деятельность Ловцова была оценена и властями: «По долговременному, основательному и благоуспешному преподаванию Закона Божия и усердному исполнении прочих обязанностей, при честном поведении» награждён орденами Святой Анны 3-й степени (1852) и 2-й степени (1855).

С 1856 по 1869 год был настоятелем церкви в честь иконы Неопалимая купина близ Девичья поля в Москве.

Труды 

Ловцов был автором синодального перевода книги Второзакония. В его архиве в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ф. 151) хранятся и другие переводы библейских текстов (Пророчества Исайи, Илии, Иоиля и др.), а также работы по гебраистике. Весьма вероятно, что часть из них вошла в корпус текстов переводов Ветхого завета.

Перу Ловцова принадлежит работа об иконах Богоматери, именуемых "Неопалимая Купина" и "Нечаянная радость": Две чудотворные иконы Пресвятой Богородицы в московской Неопалимовской церкви // Душеполезное чтение. 1863. Авг., ч. 2. С. 113-117.

В архиве Ловцова (ф. 151) много переводов, стихов, работ по теории стихосложения, а также тексты выступлений и проповедей как самого Мартина Леонтьевича, так и его родственников.

Семья 
 Дед — Кирилл Васильевич (1727—1785) был настоятелем Воскресенской церкви в Ловцах.
 Отец — Леонтий Кириллович (1752 — 29.05.1814) — пономарь Воскресенской церкви села Ловцы Рязанской губернии.
 Брат — Алексей Ловецкий (1787—1840) — академик, профессор минералогии и зоологии, декан физико-математического факультета Московского университета.
 Жена — Варвара Семёновна (1808—1853) — дочь московского протоиерея Семёна Ивановича Протопопова — в 1823 году окончила с серебряной медалью Александровское училище.
 Сын — Николай (1826—1871) — окончил Московскую духовную семинарию (МДС) и Императорский московский университет, служил в Губернском правлении в Санкт-Петербурге;
 Дочь — Мария (1827—1875) — окончила Екатерининский институт, была замужем за преподавателем МДА и протоиереем Ипполитом Богословским-Платоновым;
 Дочь — Софья (1830—1916) — окончила Екатерининский институт, была замужем за ректором МДА Сергеем Смирновым (1818—1889);
 Дочь — Анна (1832—1912) — окончила Екатерининский институт, была замужем за преподавателем МДА Дмитрием Левитским (1818—1856). Вскоре после смерти мужа стала начальницей Московского филаретовского училища для девиц духовного звания;
 Сын — Фёдор (1834—1919) — окончил МДС, служил в церкви Успения на Могильцах в Москве, сначала диаконом, затем настоятелем, протоиерей, гласный Московской городской думы;
 Дочь — Варвара (1835—1882).
 Сын — Сергей (1844—1898) — окончил МДС, был ранен на войне и не служил.

Примечания

Литература 
 Ловцов, Мартин Леонтьевич // Источники словаря русских писателей / Собр. С. А. Венгеров. Т. 3: Карамышев — Ломоносов. СПб.: тип. Имп. академии наук, 1914. — 524 с. — С. 498.
 Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее преобразования. (1814-1870). — М.: Унив. тип. (М. Катков), 1879. — [4], 632, XIX с. — С. 403.

Ссылки 

Магистры богословия
Протоиереи по алфавиту
Протоиереи Русской православной церкви
Гебраисты